Военно-морские силы Финляндии (, ) — один из видов вооружённых сил Финляндии.

По состоянию на 2007 год, численность ВМC Финляндии составляла 7900 человек (в том числе 4300 военнослужащих срочной службы).

История

Организационный состав 
Организационно Военно-морские силы Финляндии включают в себя Главный штаб ВМС, два оперативных командования, отдельную Уусимааскую (по-шведски — Нюландскую) бригаду морской пехоты, военно-морское училище, исследовательский центр и материальное управление.

Главный штаб ВМС, Турку
  Военно-морское командование Архипелагового моря (), Турку
  Военно-морское командование Финского залива (), Упинниеми
  Нюландская бригада ( ()), Драгсвик
  Военно-морское училище (), Хельсинки
 Исследовательский центр ВМС (), Эспоо
 Материальное управление ВМС (), Турку, Бйоркбода

Пункты базирования 
 ВМБ Упинниеми
 ВМБ Турку

Боевой состав

Военно-морской флот

Префикс кораблей и судов 
Корабли и суда ВМФ Финляндии не имеют префикса по принадлежности к Военно-морским силам государства.

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Знаки различия

См. также 

 Военно-морские силы Эстонии
 Балтийский флот ВМФ России

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница ВМС Финляндии 
 Вооружение ВМС Финляндии 
 ВМС Финляндии 

Финляндия
Вооружённые силы Финляндии